La Côte des Épées (« Sword Coast » en version orignale) est une région imaginaire issue des Royaumes oubliés, un univers de campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons.

Histoire 

Autrefois surnommée la Contrée Déserte, la Côte des Épées constitue le rivage occidental de Féérune. Peu peuplée, son environnement sauvage faisait le bonheur des brigands de la pire espèce et de créatures agressives telles que les orques, les hobgobelins, ou les trolls. Il était difficile d'y voyager sans tirer la lame de son fourreau, d'où son nom de Côte des Epées. Quelques villages isolés luttaient contre ces bandits, mais essuyaient de lourdes pertes. C'était le cas d'un petit village portuaire situé sur les rives de la rivière Chiontar, petit village qui deviendra par la suite une des plus grandes villes des côtes de Féérune, la Porte de Baldur, en l'honneur de son fondateur, Baldurien. Celui-ci partit un jour en mer à destination des Îles Anchorommée, d'où il revint avec de fabuleuses richesses, qui permirent d'ériger une muraille autour du village, et plus tard d'en faire une grande ville. Aujourd'hui, la Porte de Baldur est le centre d'une vaste activité commerciale sur toute la Côte des Épées, et au-delà de ses limites. Plus tard, une autre grande ville a dépassé le nombre d'habitants de la Porte de Baldur, la mythique Eauprofonde, situé à l'extrême Nord de la Côte des Épées.

Géographie 

La Côte des Épées se trouve au Sud-Ouest de Féérune. Elle est située entre Eauprofonde au Nord, et Amn au Sud. Elle comporte deux grandes villes, la Porte de Baldur au Sud, et Eauprofonde au Nord. Des villes moyennes (Bérégost, la ville souterraine de Port-Crâne)et des petits villages ou bastions (la bibliothèque de Château-Suif, Nashkell, l'Auberge de Brasamical, la Barbe d'Ulgoth, le village de petites gens Gullykin, ainsi que des villages isolés, sans nom et des villages d'Orques et de Gnolls au Nord). La côte des Épées est traversée par le fleuve Chiontar.

Lieux importants de la Côte des Épées

Auberge de Brasamical 
L'auberge de Brasamical est un donjon de pierre qui abrite l'auberge du même nom et qui est entourée par un mur extérieur, qui protège aussi le Temple de la Sagesse, quelques maisons et des étables. Son emplacement sur la route commerciale entre la Porte de Baldur et la ville de Bérégost en fait un havre de paix pour les voyageurs.

L'auberge est tenue par un gnome, nommé Bentley Ombremiroir. Il aurait vaincu une puissante liche demeurant dans un château, et aurait transformé celui-ci en auberge d'aventuriers.

C'est un lieu important dans le jeu vidéo Baldur's Gate.

Personnalités importantes de la Côte des Épées 
 Khelben Arunsun, à Eauprofonde.
 Tethoril, à Château-Suif.
 Ulraunt, à Château-Suif.

À noter 
La Côté des Épées est la région où se déroule de le jeu Baldur's Gate, ainsi que son extension Tales of the Sword Coast.
C'est aussi là que se déroule le jeu Neverwinter Nights et Neverwinter Nights 2.

Région des Royaumes oubliés